British Steel (bedrijf), een Brits staalbedrijf dat in 1999 onderdeel werd van Corus en later Tata Steel Europe
 British Steel Limited, een Brits staalbedrijf dat in 2016 werd gevormd door de verkoop van de langstaalactiviteiten van Tata Steel Europe
 British Steel (album), een album van de Britse band Judas Priest